Výraz valence může mít několik významů:
 valence (lingvistika)
 valence (chemie)
 valence (psychologie)
 valence (matematika)
 ekologická valence

Název Valence má několik míst ve Francii:
 Valence (Charente) – město v départementu Charente
 Valence (Drôme) – město v départementu Drôme, též označováno Valence-sur-Rhône
 Valence (Tarn-et-Garonne) – město v départementu Tarn-et-Garonne, též označováno Valence-d'Agen

Slovo Valence se objevuje také v názvech několik francouzských měst:
 Valence-d'Albigeois – město v départementu Tarn
 Valence-en-Brie – město v départementu Seine-et-Marne
 Valence-sur-Baïse – město v départementu Gers